Primera División 1969-1970 – torneo di hockey su pista spagnolo
 Primera División 1969-1970 – torneo di calcio messicano
 Primera División 1969-1970 – torneo di calcio spagnolo